Колодницький — українське прізвище.

Особи 
 Колодницький Омелян — український галицький педагог, військовик.
 Колодницький Степан Гілярович — український галицький краєзнавець
 Колодницький Степан Олексійович — український довгожитель.

Примітки

Історія роду 
КОЛОДНИЦЬКІ (de Klodnicza, Kłodniccy) – земянський рід, у XV–XVII ст. землевласники у Стрийському повіті Перемишльською землі.

Галуза Тустановських – Колодницькі – регулярно зустрічаються в перемишльських земських та гродських актах, починаючи з 80-х років XV ст. Вони були власниками таких сіл як Довголука, Воля Довголуцька, Колодниця та Монастирець, компактно розміщених біля витоків річки Колодниці, неподалік Уличного – з одного боку та річки Стрий – іншого. Показово, що в межовому спорі з Чернейовськими в 1469 р. тоді ще Тустановські подали у якості доказу своїх прав привілей короля Володислава Опольського на заснування Колодниці та навколишніх сіл. Таким чином, родове гніздо Колодницьких виникло задовго до виокремлення самого роду. Адже важко пояснити відсутність їхніх імен в реєстрі 1508 р. 
Українські прізвища